Анджей Нікодемович — композитор
 Мар'ян Нікодемович — архітектор